Esmeraldas (span. „Smaragde“, „Edelsteine“) steht für:

in Brasilien:
 Esmeraldas (Minas Gerais), eine Stadt im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

in Ecuador:
 Esmeraldas (Ecuador), die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden Ecuadors
 Kanton Esmeraldas, Kanton in der Provinz Esmeraldas
 Provinz Esmeraldas (Provincia de Esmeraldas), eine Provinz in Ecuador
 Río Esmeraldas, einen Fluss in Ecuador

in Kolumbien:
 Esmeraldas (Telenovela, Kolumbien), kolumbianische Telenovela von 2015

Siehe auch:
 Esmeralda